Ха́йнерсдорф ()

Австрия 
Хайнерсдорф — коммуна в федеральной земле Штирия.

Германия 
Хайнерсдорф — район Берлина в составе округа Панков.